Warren Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Warren Township (Illinois)
 Warren Township (Jo Daviess County, Illinois)
 Warren Township (Lake County, Illinois)
 Warren Township (Clinton County, Indiana)
 Warren Township (Huntington County, Indiana)
 Warren Township (Marion County, Indiana)
 Warren Township (Putnam County, Indiana)
 Warren Township (St. Joseph County, Indiana)
 Warren Township (Warren County, Indiana)
 Warren Township (Bremer County, Iowa)
 Warren Township (Keokuk County, Iowa)
 Warren Township (Lucas County, Iowa)
 Warren Township (Poweshiek County, Iowa)
 Warren Township (Story County, Iowa)
 Warren Township (Wayne County, Iowa)
 Warren Township (Michigan)
 Warren Township (Minnesota)
 Warren Township (Camden County, Missouri)
 Warren Township (Marion County, Missouri)
 Warren Township (New Jersey)
 Warren Township (North Dakota)
 Warren Township (Belmont County, Ohio)
 Warren Township (Jefferson County, Ohio)
 Warren Township (Trumbull County, Ohio)
 Warren Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Warren Township (Washington County, Ohio)
 Warren Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Warren Township (Franklin County, Pennsylvania)
 Warren Township (Clark County, South Dakota)
 Warren Township (Sanborn County, South Dakota)